The 20/20 Experience World Tour — пятый концертный тур американского певца Джастина Тимберлейка в поддержку его альбомов The 20/20 Experience (2013) и The 20/20 Experience: 2 of 2 (2013). Предварительные даты концертов в Северной Америке были объявлены 6 мая 2013 года. Билеты на некоторые концерты поступили в продажу 13 мая на Live Nation и официальном сайте Тимберлейка.

Отзывы критиков 
С момента своего дебюта, The 20/20 Experience World Tour получил признание со стороны музыкальных критиков. Во время написания статьи для New York Daily News, Джим Фарбер написал отзыв об открытии шоу в Barclays Center. Он описал концерт как «исследование с учтивой лёгкостью. Начиная шоу с песни „Pusher Love Girl“, Тимберлейк источал очарование».

Костюмы 

Чтобы создать костюмы для тура, Тимберлейк работал с Томом Фордом. Во время сотрудничества они создали более 600 костюмов для певца и его команды. Большинство костюмов Тимберлейка составляют костюмы чёрного и белого цвета.

Сет-лист 
Этот сет-лист был представлен 6 ноября 2013 года. Он не является постоянным для всего тура.
 «Pusher Love Girl»
 «Gimme What I Don’t Know (I Want)»/«Rock Your Body»
 «Don’t Hold the Wall»
 «FutureSex/LoveSounds»
 «Like I Love You»
 «My Love»
 «TKO»
 «Strawberry Bubblegum»
 «Summer Love»
 «LoveStoned»
 «Until the End of Time»
 «Holy Grail»/«Cry Me a River»
 «Only When I Walk Away»
 «True Blood»
 «Drink You Away»
 «Tunnel Vision»
 «Señorita»
 «Let the Groove Get In»
 «Heartbreak Hotel»
 «Not a Bad Thing»
 «Human Nature»
 «What Goes Around... Comes Around»
 «Cabaret»
 «Take Back the Night»
 «Jungle Boogie»/«Murder»/«Poison»
 «Suit & Tie»
 «SexyBack»
 «Mirrors»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Джастина Тимберлейка
Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года